De Superettan 2007 was het achtste seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 15 april en eindigde op 27 oktober 2007. IFK Norrköping eindigde als eerste met acht punten voorsprong op Ljungskile SK. Beide clubs plus de nummer drie GIF Sundsvall promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2007
Zweeds voetbalelftal in 2007

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2007